Klobbören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Klobbören, Korsholm, Österbotten, 
 Klobbören, Närpes, Österbotten,

Se även
Klobbarna

Robotskapade Finlandförgreningar